San Ferdinando har flere betydninger:
 San Ferdinando (by), en by i Calabrien, Italien
 San Ferdinando di Puglia, en by i Apulien, Italien